Александр Шефер:
 Шефер, Александр Николаевич (1866—1914) — российский композитор, пианист и дирижёр, педагог.
 Шефер, Александр Соломонович (1924—1967) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.